Das AK Ladies Open 2016 war ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Altenkirchen (Westerwald). Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 13. bis 21. Februar 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Altenkirchen (Westerwald)